COFRAC ist ein Akronym für:
 Communauté francophone des radios chrétiennes, die frankophone Gemeinschaft christlicher Radiosender
 Comité français d’accréditation, die nationale Akkreditierungsstelle für Frankreich

Abkürzung